Stuart kan som auktorsförkortning betyda:

 Bryan L. Stuart
 Laurence C. Stuart

Robotskapade auktorsförkortningar